Колен может означать:

Имя 
 Колен — царь Мирринунта (в Аттике) ранее Кекропа.

Фамилия 
 Колен, Аарон Абрамович (1893—1978) — советский офтальмолог и педагог.
 Колен, Александр-Мари (1798—1875) — французский живописец. 
  (род. 1955) — бельгийская женщина-политик.
 Колен, Беатрис (1948—1999) — американская актриса кино и телевидения.
 Колен, Гюстав-Анри (1828—1910) — французский художник.
 Колен, Дэн (род. 1979) — американский художник.
 Колен, Жан-Гийом-Сезар (1783—1859) — бельгийский экономист.
 Колен, Луи (род. 1952) — нидерландский футболист и тренер.
 Колен, Рини (род. 1967) — нидерландский футболист и тренер.
 Колен, Ришарно (род. 1987) — маврикийский боксёр.
 Колен, Шарль Жозеф (1832—1881) — французский композитор и гобоист, музыкальный педагог.
 Колен, Элоиза Сюзанна (1819—1873) — французская художница и иллюстратор.

См. также